Ел Инхенио има више значења:

 Ел Инхенио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Инхенио (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Инхенио (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Инхенио, Ел Пуенте Канал (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Инхенио, Лос Адобес (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Инхенио (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Инхенио, Сентрал де Абастос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику